Maximilian Götzinger ist der Name folgender Personen:

* Maximilian Götzinger (Biathlet) (* 1987), deutsch-niederländischer Biathlet
 Maximilian Wilhelm Götzinger (1799–1856), deutsch-schweizerischer Pädagoge und Germanist; siehe Wilhelm Götzinger